

Wydarzenia 

 w Italii wybuchła trzecia wojna samnicka

Urodzili się 
 Xunzi, filozof chiński, kontynuator myśli Konfucjusza (data sporna lub przybliżona)